

Персоналии 
 Игорь Талпа — российский режиссёр, сценарист, актёр.

Географические объекты 
 Талпа — село в жудеце Ботошань в Румынии;
 Талпа — село в жудеце жудеце в Румынии.